Bieg pościgowy kobiet na mistrzostwach świata w biathlonie 2012 odbył się 4 marca w Chemigau Arena w Ruhpolding. Panie rywalizowały na dystansie 10 km, z czterokrotnym strzelaniem.

Złoty medal wywalczyła reprezentantka Białorusi Darja Domraczawa, która dwukrotnie myliła się na strzelnicy i z czasem 29 min 39.6s wygrała rywalizację. Srebrny medal zdobyła, prowadząca przez większość dystansu, Niemka Magdalena Neuner, która straciła do Domraczawej 25.1s. Trzecie na mecie była Rosjanka Olga Wiłuchina, dla której jest to jednocześnie pierwsze w karierze podium indywidualnie w zawodach seniorek.

Wyniki

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012